Pistianá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pistianá (ort i Grekland), Epirus, Nomós Ártas, 
 Dístrato (ort i Grekland, Nomós Ártas), Epirus, 

Robotskapade Greklandförgreningar